Название «Обрыв» носят следующие фильмы:

Экранизации одноимённого романа И. А. Гончарова:
 «Обрыв» — российский фильм 1913 года режиссёра П. И. Чардынина.
 «Обрыв» — российский фильм 1913 года режиссёра А. И. Долинова.
 «Обрыв» — советский телевизионный фильм-спектакль 1973 года режиссёра Л. Хейфеца.
 «Обрыв» — советский фильм 1983 года режиссёра В. Я. Венгерова.
 «Обрыв» — российский фильм 2012 года режиссёра В. С. Федосова.
Другие фильмы:
 «Обрыв» — российский короткометражный фильм 2015 года режиссёра Малика Тимирбулатова.
 «Обрыв» — первоначальное, ошибочное название норвежского фильма «Проводник» (, ) в русском переводе.